Créé en 1968, l'institut universitaire de technologie de Brest est un IUT dépendant de l'université de Bretagne occidentale. Il est implanté principalement à Brest en France mais dispose aussi d'une antenne à Morlaix. Franck Le Bolc'h en est actuellement le directeur (depuis ).

Structure 
L'IUT est formé de six départements :

 génie biologique ;
 génie électrique et informatique industrielle ;
 génie mécanique et productique ;
 gestion des entreprises et des administrations ;
 gestion administrative et commerciale (Morlaix) ;
 génie civil (Morlaix).

Voir aussi 
 Institut universitaire de technologie
 Université de Bretagne occidentale

Liens externes 
 site officiel UBO
 site de l'IUT

Brest
Université de Brest
Morlaix